Вита́лий Леони́дович Не́син (; 23 февраля 1984, Каховка — 22 декабря 2004, Новая Каховка) — украинский футболист, нападающий.

Воспитанник каховского футбола, занимался в днепропетровском УФК. Профессиональную карьеру начал в днепропетровском «Днепре». В 2002 году играл на правах аренды в киевском «Динамо». Считался одним из самых перспективных футболистов Украины. Стал одним из лучших игроков на турнире памяти Валентина Гранаткина. Выступал за юношескую и молодёжную сборную Украины. В 2003 году выступал на правах аренды в «Борисфене». После находился на просмотре в российских клубах «Динамо» и «Ростов». В 2004 году стал игроком полтавской «Ворсклы-Нефтегаз». 22 декабря скончался в больнице в Новой Каховка, после того как попал в автомобильную аварию.

Карьера

Ранние годы 
В шесть лет родители отвели его в детско-юношескую спортивную школу из родной Каховки. Первый тренер — В. Г. Воронин. После занимался у тренера С. В. Корольского, под руководством которого достиг первых успехов в детско-юношеском футболе. Он участвовал в областных соревнованиях, соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». После окончания седьмого класса ООШ № 3, Виталий продолжил обучения в днепропетровском Училище физической культуры, тренировал там Валентин Нападенский. Также вместе с ним занимался Евгений Ширяев.

Клубная карьера

«Днепр» и «Динамо» 
В июне 2001 года начал выступать в «Днепре-2» и «Днепре-3», в Первой и Второй лиге Украины. При тренере Николае Федоренко он начал попадать в заявку на матчи Высшей лиге. После «Днепр» возглавил Евгений Кучеревский и сделал ставку на опытных футболистов. Виталий общего языка с Кучеревским не нашёл. Тем не менее при Кучеревском Несин дебютировал в Высшей лиге 8 апреля 2002 года в матче против киевского «Арсенала» (0:1), Виталий вышел на 46 минуте вместо Сергея Косилова. В сезоне 2001/02 вместе с «Днепром» дошёл до полуфинала Кубка Украины, где клуб проиграл донецкому «Шахтёру» (2:1). Несин считался одним из самых перспективных футболистов Украины. Всего за «Днепр» в Кубке Несин провёл 3 матча, причём во всех поединках он играл по одному тайму.

Так как в «Днепре» у него не сложились отношения с Кучеревским, он был отдан в аренду гранду украинского футбола киевскому «Динамо» в июне 2002 года, причём по приглашению самого Валерия Лобановского. Но в мае 2002 года Лобановский умер. После отъезда в «Динамо» Кучеревский сказал — «У парня крыша потекла от авансов, выданных в раннем возрасте». Главный директор «Днепра» Андрей Стеценко, заявил что «Динамо» предлагало обменять Несина на Олега Венглинского. Также у Несина было предложения от донецкого «Шахтёра», где работал Николай Федоренко, знакомый Виталию по «Днепру». Виталий попал в заявку Алексея Михайличенко на квалификацию Лиге чемпионов, но в турнире не сыграл. В основе «Динамо» ему закрепиться не удалось, поэтому Несин выступал за «Динамо-2» в Первой лиге, где провёл 9 матчей. Причём во всех встречах он выходил на замену. Зимой 2003 года вернулся в «Днепр», где снова выступал за «Днепр-2». Причиной игры во второй команде стала неудовлетворительная спортивная форма.

«Борисфен» и «Ворскла» 
Летом 2003 года был отдан в полугодичную аренду новичку Высшей лиги бориспольскому «Борисфену», также вместе с ним в клуб отправились другие партнёры по «Днепру» — Олег Карамушка и Юрий Слабышев. В команде дебютировал 17 июля 2003 года в матче против запорожского «Металлурга» (1:0), Несин начал матч в основе, но на 68 минуте он был заменён на Юрия Слабышева. За полгода в «Борисфене» в Высшей лиге он сыграл 10 матчей, причём не в одном поединке он не сыграл полные 90 минут. Также провёл 1 матч за «Борисфен-2» во Второй лиге Украины против тернопольской «Нивы» (3:0), Несин вышел во втором тайме вместо Максима Стадника. В декабре 2003 года Виталий отправился на просмотр в московское «Динамо», где тренером тогда был Ярослав Гржебик. После одного из тренировочных матчей против турецкого «Ризеспора» (0:2 — в пользу турок), главный тренер Ярослав Гржебик отметил игру Виталия Несина.

(Ярослав Гржебик)

В феврале 2004 года полетел вместе с «Динамо» на сбор в Германии. В марте 2004 года было сообщено что «Динамо» не приобретёт Несина из-за недоговорённости с «Днепром» о сумме трансфера. Летом 2004 года провёл 2 игры и забил 2 гола в любительском чемпионате Украины за КЗЭСО из Каховки. В июне 2004 года Несин побывал на просмотре в российском «Ростове».

30 июля 2004 года Несин подписал контракт с полтавской «Ворсклой-Нефтегаз», где тренером был Владимир Мунтян. 6 августа его было официально представлено в конференц-зале клуба, Несин взял себе 39 номер, также было сообщено что Виталий подписал двухлетний контракт. В команде дебютировал 1 августа 2004 года в выездном матче против криворожского «Кривбасса» (1:0), Несин отыграл весь поединок. В «Ворскле» Виталий Несин стал основным игроком, хотя в команде так и не отличился забитым голом. Он сыграл в первой половине сезона 2004/05 полные 11 матчей в Высшей лиге и 2 матча в Кубке Украины. Хотя и Несин был основным игроком, главный тренер Владимир Мунтян остался недоволен его игрой.

(Владимир Мунтян)

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборную Украины. В 2002 году на турнире памяти Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге, Несин стал самым полезным игроком, также он играл в качестве капитана. Украина завоевала бронзовые медали, в матче за 3-е место Украина обыграла Белоруссию (0:1). Несин мог поехать на молодёжный чемпионат мира 2005 в Катаре.

Достижения 
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (1): 2002/03

Смерть 
21 декабря 2004 года он попал в автомобильную катастрофу. Несин ехал в машине своего друга на заднем сиденье в гости к матери, которой уже купил торт. Рядом находились супруга и ребёнок друга Несина, они погибли на месте аварии. Виталия доставили в коматозном состоянии в районную больницу города Новая Каховка. Несин потерял много крови, врачи сутки боролись за его жизнь. На следующий день 22 декабря он умер, не приходя в сознание. Его похороны состоялись в Новой Каховке.

(Владимир Мунтян)

Память 
Был установлен памятник Виталию Несину, в каховской детско-юношеской спортивной школе есть мемориальная доска памяти Виталия Несина. Каждый год проходит традиционный детско-юношеский турнир по мини-футболу «Мемориал памяти воспитанника Каховской ДЮСШ футболиста Виталия Несина». Зимой 2007 года на турнире играли футболисты 1994—1995 года рождения.

Личная жизнь 
Его родители — Леонид Иванович Несин и Надежда Ярославовна Несина. Незадолго до смерти Виталий собирался жениться на девушке Яне, сестре погибшего вратаря Сергея Перхуна. Несин познакомился с Яной в Ялте, где проводил сборы со второй командой «Днепра». После того как Виталий умер, он приходил во сне к Яне. Виталий Несин часто ездил в детские дома, покупая различные подарки.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамомания»
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Днепр-3»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Ворскла»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные в Новой Каховке